Энн Хейни (; 4 марта 1934 — 26 мая 2001) — американская актриса, наиболее известная благодаря ролям в фильмах «Миссис Даутфайр» и «Лжец, лжец».

Ранние годы 
Хейни родилась в Мемфисе, Теннесси, в семье Роберта Томаса и Дороти Томас (урожд. Райан). Она изучала драму, радио и телевидение в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Карьера 
Хейни начала актёрскую карьеру в 1970 году, снимаясь в рекламе и участвуя в местных театральных постановках Атланты. После смерти мужа в 1980 году она вместе с дочерью переехала в Южную Калифорнию, где начала сниматься в кино и на телевидении.

В 1986—1989 годах Хейни играла роль второго плана в сериале Mama’s Family, а в 1986—1994 годах исполняла роль судьи Мэрилин Травелини в сериале «Закон Лос-Анджелеса». В 1989 году она снялась в роли Ришон Аксбридж в эпизоде ​​телесериала «Звёздный путь: Следующее поколение», а в 1992 году появился в роли баджорского арбитра Реноры в телесериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9». 

Хейни появлялась в гостевых ролях в таких телесериалах, как «Бенсон», «Весёлая компания», «Создавая женщину», «Золотые девочки», «Зачарованные», «Парень познаёт мир», «Коломбо», «Скорая помощь», «Умерь свой энтузиазм», «Элли Макбил» и других. В 1993 году она сыграла роль миссис Селлнер в фильме «Миссис Даутфайр», а в 1997 году появилась в роли Греты в фильме «Лжец, лжец».

Личная жизнь 
Хейни была замужем за Джоном Хейни, руководителем общественного телевидения, с которым познакомилась во время учёбы в университете.

Хейни был близким другом актера Роберта Рида. Она и дочь Рида, Карен, были единственными людьми, которым Рид разрешил навещать его, когда он умирал от рака толстой кишки.

Смерть 
Хейни умерла 26 мая 2001 года от сердечной недостаточности в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 67 лет. Её тело кремировали.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США